Azimuth (horloge), een Zwitsers horlogemerk
 Hr.Ms. Azimuth (1939) (HMV 2), een Nederlandse marineschip in de Tweede Wereldoorlog
 Azimut, een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel